Алгашет — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 13 км от Алзамая.

Топонимика 
Предполагается, что название Алгашет переводится с тюркского и коттского языка как благословенная река.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 34 человека

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Замзорскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района